Piet Groeneveld (voetballer), voormalig Nederlands voetballer
Piet Groeneveld (muzikant), Nederlands muzikant